Plat de jour steht für:

 Plat de jour, Angebotsform für Speisen, siehe Tagesgericht
 Plat de jour, Teil des Rindfleischs, siehe Rinderbacke